Menchikov est le nom de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Alexandre Danilovitch Menchikov (1672-1729) ;
 qui a donné son nom au palais : Palais Menshikov ;
Alexandre Sergueïevitch Menchikov (1787-1869), commandant militaire et homme d'État russe ;
Alekseï Menchikov (né en 1984), patineur artistique russe ;
Oleg Menchikov (né en 1960), acteur russe.

Patronyme russe